Bryant se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Bryant
 Elizabeth Bangs Bryant
 Truman Rai Bryant